Beverly Bayne – attrice statunitense
 Howard Bayne – cestista statunitense
 Trevor Bayne – pilota automobilistico statunitense